związek frazeologiczny – połączenie wyrazowe z określonym znaczeniem
 związek główny, związek zgody, związek rządu, związek przynależności – rodzaje związków wyrazów (części zdania) w zdaniu